Numele Petrașcu se poate referi la:

 Petrașcu-Vodă, cunoscut în special ca Pătrașcu cel Bun, domn al Țării Românești între  martie 1554 - 26 decembrie 1557
  Petrașcu, zis din Cipru, unul din fiii lui Petrașcu-Vodă
 Gheorghe Petrașcu (1872-1949), pictor și academician român
 Nicolae Petrașcu (1859-1944), diplomat, scriitor, publicist, istoric și critic de artă român, fratele lui Gheorghe Petrașcu
 Milița Petrașcu (1892-1976), artistă plastică, sculptoriță și portretistă română
 Nicolae Petrașcu (1907-1968), scriitor, om politic român și comandant legionar

Vezi și 
 Petrescu
 Petrești

Nume de familie românești